Осада Вены:
 Осада Вены (1485) — успешная осада Вены венгерским войском
 Осада Вены (1529) — безуспешная осада Вены османским войском
 Осада Вены (1683) — безуспешная осада Вены османским войском

Осады по городам